Maria von Savoyen ist der Name folgender Personen:
 Maria von Savoyen (1411–1469), Herzogin von Mailand, Tochter des Herzogs Amadeus VIII. von Savoyen und der Maria von Burgund
 Maria von Savoyen (1448–1475), Tochter des Herzogs Ludwig I. von Savoyen und der Anne de Lusignan
 Maria von Savoyen (1463–1511), Tochter des Herzogs Amadeus IX. von Savoyen und der Jolande von Frankreich
 Maria Adelaide von Savoyen (1685–1712), Prinzessin von Savoyen, Herzogin von Burgund und Dauphine von Frankreich
 Maria Anna von Savoyen (1803–1884), Prinzessin von Savoyen und Kaiserin von Österreich
 Maria Anna von Savoyen (1757–1824), Prinzessin von Savoyen und Herzogin von Chablais
 Maria Beatrix von Savoyen (1792–1840), Herzogin von Modena
 Maria Carolina von Savoyen (1764–1782), Prinzessin von Sardinien und Prinzessin von Sachsen
 Maria Christina von Savoyen (1812–1836), Selige, Prinzessin von Sardinien und Savoyen und Königin beider Sizilien
 Maria Elisabeth von Savoyen-Carignan (1800–1856), Prinzessin von Savoyen
 Maria Francesca von Savoyen (1914–2001), Tochter des Königs Viktor Emanuel III. von Savoyen und der Elena von Montenegro
 Maria Francisca Elisabeth von Savoyen (1646–1683), Königin von Portugal
 Maria Johanna von Savoyen (1644–1724), Herzogin von Savoyen und Gräfin von Genf
 Maria Josepha von Savoyen (1753–1810), Gräfin von Provence
 Maria Katharina von Savoyen (1298–1336), Tochter des Grafen Amadeus V. von Savoyen und der Maria von Brabant

 Maria Pia von Savoyen (1847–1911), Prinzessin von Italien

Siehe auch:
 Marie von Savoyen